Катастрофа Ту-154 под Бейрутом — авиационная катастрофа, произошедшая 30 сентября 1975 года над Средиземным морем близ побережья Ливана. Авиалайнер Ту-154А авиакомпании Malév, выполнявший рейс MA-240 по маршруту Будапешт—Бейрут, рухнул в море за несколько минут до посадки. Погибли все находившиеся на его борту 60 человек — 50 пассажиров и 10 членов экипажа.

Официальная причина катастрофы так никогда и не была названа.

Самолёт 
Ту-154 (заводской номер 74A053, серийный 0053) был выпущен Куйбышевским авиазаводом (КуАПО) в январе 1974 года и 21 января того же года был передан египетской авиакомпании EgyptAir, где получил бортовой номер SU-AXG и имя Howait-Hur. 19 марта 1975 года был возвращён в СССР, где начал эксплуатироваться в ВВС СССР (борт CCCP-85053). 1 июня того же года был куплен венгерской авиакомпанией Malév, где получил б/н HA-LCI. В июле был переделан в модель Ту-154А. Оснащён тремя турбовентиляторными двигателями НК-8-2У производства КМПО. На день катастрофы (по имеющимся данным) налетал 1186 часов.

Экипаж 
Состав экипажа рейса MA-240 был таким:
 Командир воздушного судна (КВС) — Янош Пинтер ().
 Второй пилот — Карой Квас ().
 Штурман — Арпад Моховиц ().
 Бортинженер — Иштван Хорват ().
 Бортмеханик — Ласло Майорош ().

В салоне самолёта работали пятеро бортпроводников:
 Агнеш Кмет (),
 Рихард Фрид (),
 Мерцедес Сентпай (),
 Миклошне Херцег (),
 Ласлоне Немет ().

Катастрофа 
29 сентября самолёт должен был выполнять регулярный рейс из Будапешта в Бейрут, но из-за нелётной погоды в аэропорту прибытия вылет постоянно откладывался. Наконец в Бейруте погодные условия несколько улучшились, после чего в 23:10 рейс MA-240 вылетел из будапештского аэропорта Ферихедь. Всего на его борту находились 50 пассажиров, в том числе — 1 житель Венгрии, 4 французские монахини, 2 финских дипломата, британская пара с ребёнком, ещё 1 англичанин, а также жители Ливана, Египта и Саудовской Аравии.

Около 02:33 рейс MA-240 покинул воздушное пространство Кипра и вошёл в воздушную зону Ливана, поэтому экипаж связался с ливанским авиадиспетчером Наджибом Абу Джаббером (). За 20 минут до ожидаемого времени посадки экипаж получил указание снижаться до высоты 6000 футов (1,83 километра). При этом радиомаяк аэропорта из-за непогоды был неисправен. Согласно документальной передаче венгерского телеканала , экипаж затем получил указание задержаться и ожидать разрешение на посадку. По свидетельству очевидцев, вскоре над морем раздался взрыв, а после этого засветка самолёта пропала с экрана радиолокатора.

Версии о причинах 
Даже когда стало ясно, что самолёт упал в Средиземное море и все 60 человек на его борту погибли, никаких официальных заявлений об этом не последовало. Лишь через три недели венгерские газеты разместили короткое сообщение о том, что бортовые самописцы не были найдены. В связи с этим в последние годы начали появляться гипотезы о том, что есть связь между данным рейсом и Организацией освобождения Палестины (ООП), которая в 1975 году контролировала значительную часть Ливана, включая Бейрут, а всего за день до катастрофы открыла своё представительство в Будапеште.

Наиболее распространённая версия, что рейс 240 был сбит. В этом случае причастными указывают Израиль или Сирию. В качестве одного из аргументов сторонники такой теории указывают на малую заполненность самолёта — всего 50 пассажиров. Одним из вероятных объяснений этого может быть то, что самолёт перевозил оружие для ООП и её лидера Ясира Арафата. Также в самолёте могли лететь и представители ООП, возвращавшиеся после лечения в Будапеште. Имевший хорошую разведывательную сеть, Израиль мог знать об этом и таким образом дать понять Венгрии о необходимости прекращения поддержки движения ООП. Есть также версия, что груз сам детонировал, приведя к катастрофе. В этом случае также указывают на произошедшую 40 днями ранее (20 августа) при не до конца ясных обстоятельствах катастрофу чехословацкого Ил-62 под Дамаском, произошедшую на следующий день после открытия представительства ООП в Праге.

27 сентября 2007 года (через 32 года после катастрофы) министр гражданской обороны Венгрии Дьорди Сильваши () написал письмо Роберту Репасси () (Фидес), что в 2003 году Венгерское управление национальной безопасности подготовило отчёт о катастрофе рейса 240, где указало, что никаких оригиналов материалов расследования не сохранилось, в связи с чем причина катастрофы не может быть установлена.

Примечания 

События 30 сентября
Сентябрь 1975 года
1975 год в Венгрии
1975 год в Ливане
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия с Ту-154
Авиационные происшествия в Ливане
Авиационные происшествия Malév
Авиационные происшествия 1975 года
Авиационные происшествия с неустановленными причинами
Организация освобождения Палестины
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте